Navarrevisca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navarrevisca (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Navarrevisca (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar